Maulvi Bazar (stad) - Een stad in Bangladesh
Maulvi Bazar (zila) - Een district in Bangladesh
Moulvibazar Sadar upazila - Een subdistrict in Bangladesh